Work in process (WIP) ist:

 Umlaufbestand, als Übersetzungsfehler auch Ware-in-Arbeit (WIA) genannt
 ein Faktor bei der Berechnung von Durchlaufzeiten in Geschäftsprozessen

Siehe auch:

 Work in progress (Begriffsklärung)
 WIP (Begriffsklärung)